Le Khaleej Football Club (en ), plus couramment abrégé en Khaleej, est un club saoudien de football fondé en 1945 et basé dans la ville de Saihat.

Histoire

Palmarès

Effectif actuel 

|-

|-

|-

Notes et références 

Club de football en Arabie saoudite
Club de football fondé en 1945